Кирилл Игоревич Вопросов (род. 27 марта 1986 года) — российский дзюдоист, бронзовый призёр Чемпионата мира 2014.

Биография 
Кирилл живёт в Дмитрове и выступает за Московскую область. Его тренируют Алексей Храпов и Н. И. Просянников.

В 2012 году удостоен звания "Мастер спорта России международного класса" .

Достижения 
 Победитель командного чемпионата мира (2012 год);
 победитель Кубка мира (2009 и 2010 годы);
 бронзовый призер Всемирной летней Универсиады в Казани (2013 год);
 бронзовый (2013) и серебряный (2014) призёр чемпионатов Европы;
 бронзовый призер чемпионата мира в Челябинске (2014 год).

Вне спорта 
Полицейский полка полиции ГУ МВД России по Московской области, младший лейтенант полиции.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
 

Дзюдоисты России